Youakim ist der Familienname folgender Personen:

 Eftimios Youakim (1886–1972), Erzbischof
 Saba Youakim (1914–2003), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Petra und Philadelphia